Heracleum barmanicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilhelm Sulpiz Kurz. Heracleum barmanicum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
barmanicum